Molekulska formula -{C22H29FO4}- se može odnositi na:

 Dezoksimetazon
 Fluokortolon
 Fluorometolon